Weufia är ett släkte av svampar. Weufia ingår i divisionen sporsäcksvampar  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Weufia